Kośno steht für:

 Kośno (Purda), Waldsiedlung in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Koschno, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Jezioro Kośno (Bierzwnik), See in der Gmina Bierzwnik, Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Jezioro Kośno (Purda), See in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen